Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie 1972 były trzydziestymi czwartymi w historii radzieckiej pierwszej ligi. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Dnipro Dniepropetrowsk i Lokomotiw Moskwa. Mistrzowski tytuł po raz pierwszy wywalczyła drużyna Zarii Woroszyłowgrad. Królem strzelców ligi został Ołeh Błochin z Dynama Kijów, który zdobył 14 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim